Флаги муниципальных районов России:
 Флаг Спасского района (Пензенская область)
 Флаг Спасского района (Рязанская область)
 Флаг Спасского района (Татарстан)